Дари́ще (, ) — хутор в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.

Входит в состав Жодишковского сельсовета.

Расположен в северной части района. Расстояние до районного центра Сморгонь по дороге — около 19,5 км, до центра сельсовета агрогородка Жодишки по прямой — чуть более 3 км. Ближайшие населённые пункты — Дубатовка, Расло, Соченяты.

Согласно переписи 1999 года постоянного населения в Дарище нет.

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком

Населённые пункты Сморгонского района